Храм Кориканча (, букв. «Золотой храм», изначально , букв. «Храм солнца») — был важнейшим храмом Империи Инков, сооружённым в доинкские времена и использованным инками. Посвящался высшему божеству инков - богу солнца Инти. В инкские времена стены и пол храма были украшены золотыми пластинами, во дворе находились золотые статуи. Когда испанцы захватили в плен Атауальпу и он предложил выкуп золотом и серебром, большинство золота было доставлено из Кориканчи.   
Разрушен после вторжения конкистадоров. В настоящее время в центре города Куско в Перу сохранились руины храма. После сильного землетрясения в 1650 г. над ними был надстроен Собор Санто-Доминго (Святого Доминика). Четыре прежних помещения храма были использованы под монастырь. Сильное землетрясение в 1950 г. повредило собор и обнажило некоторые руины инкского храма. Неподалёку располагается подземный археологический музей, в котором находится множество экспонатов, включая мумии, образцы тканей, идолы.

Галерея

Литература

Статьи

Примечания 

Архитектура инков
Мегалиты Америки
Археологические объекты Куско
Культовые сооружения Куско